Карл Виктор Эррера (; род. 14 декабря 1966, Тринидад и Тобаго) — венесуэльский баскетболист (тяжёлый форвард) и баскетбольный тренер тринидадского происхождения. Первый представитель Венесуэлы в НБА, двукратный чемпион НБА (1994, 1995) с клубом «Хьюстон Рокетс», чемпион Южной Америки (1991) и участник Олимпийских игр 1992 года в составе сборной Венесуэлы.

Биография 
Карл Эррера, уроженец Тринидада и Тобаго, вырос в столице Венесуэлы Каракасе. Начал играть в баскетбол в 13 лет, вначале 3×3, а затем в командах из 5 человек. После участия в нескольких турнирах быстро прогрессировавшего юношу пригласили тренироваться с национальной сборной Венесуэлы, и в 16 лет он заключил профессиональный контракт с клубом «Бравос де Португеса».

По окончании школы поступил в колледж в Венесуэле, однако затем в 1986 году перешёл в Джексонвилльский колледж в США, где провёд два с половиной года. Последний год учёбы в вузе занимался в Хьюстонском университете. Одновременно с учёбой и занятиями баскетболом в американских вузах продолжал выступать в венесуэльской лиге и в 22 года стал чемпионом с «Бравос», в составе которых был уже бесспорным лидером.

На драфте НБА 1990 года Эррера был выбран во втором раунде клубом «Майами Хит», который уже в день драфта выменял его в «Хьюстон Рокетс». В первый свой сезон после окончания вуза венесуэлец, однако, играл не в НБА, а в Европе — в мадридском «Реале», с которым успел подписать контракт до драфта. За «Реал» он набирал в среднем по 13,2 очка и 7,6 подбора за игру в чемпионате Испании. В межсезонье Эррера стал со сборной Венесуэлы чемпионом Южной Америки.

Свой первый год в НБА Эррера провёл в 1991/92 годах в «Хьюстоне». После этого он со сборной Венесуэлы завоевал в Портленде (Орегон) серебряные медали на чемпионате Америки, уступив первое место только «Команде мечты» из США. За семь игр этого турнира он набирал в среднем 20,3 очка и 7,3 подбора. Поскольку этот турнир имел также статус отборочного к Олимпийским играм в Барселоне, Венесуэла получила путёвку на Олимпиаду благодаря высокому месту.

Венесуэльский форвард продолжал выступать за «Рокетс» ещё три сезона. В сезоне 1993/94 года он дошёл с «Хьюстоном» до финала, где сыграл важную роль в шестом матче серии против «Нью-Йорк Никс». «Хьюстон» вышел на этот матч, проигрывая серию 3:2, и его основные форварды Отис Торп и Роберт Хорри не справлялись со своими нью-йоркскими соперниками Чарльзом Окли и Энтони Мейсоном. Вышедший на замену Эррера добавил в игру «Рокетс» физической силы, которой ей недоставало, расчистил место для лидера команды Хакима Оладжьювона и сам стал в этом матче вторым бомбардиром команды, набрав 12 очков. «Рокетс» выиграли игру в последние секунды и затем довели серию до общей победы. Год спустя Эррера снова вышел с «Хьюстоном» в плей-офф, но в первом же матче серии с «Юта Джаз» порвал связки плеча, на чём его карьера с «Рокетс» завершилась; клуб завоевал второй подряд титул без его помощи.

В июне 1995 года Эррера как свободный агент подписал контракт с клубом «Сан-Антонио Спёрс», с которым провёл следующие три сезона, в 1996/97 году из-за травм многих звёзд став одним из основных игроков команды и статистически показав свои лучшие результаты в НБА. В межсезонье 1998 года «Спёрс» выменяли его в «Ванкувер Гриззлис». За этот клуб он, однако, провёл только четыре матча и в марте 1999 года подписал контракт с «Денвер Наггетс», с которыми и закончил сезон в НБА, после этого вернувшись в Венесуэлу. Там Эррера выступал в начале за клуб своей юности «Бравос де Португеса», а затем, в 2000-е годы, среди прочих — за «Тротамундос де Карабобо», «Гуарос де Лара», «Кокодрилос де Каракас» и «Пантерас де Миранда». В 2005 году он стал лауреатом премии Latin Sports.

По завершении игровой карьеры Эррера остался в баскетболе в качестве тренера и спортивного администратора. В 2014 году, будучи главным тренером клуба «Хигантес де Гайана», он стал жертвой ограбления и получил угрожавшее жизни пулевое ранение, но сумел восстановиться. В 2017 году Эррера был включён в список 50 легенд «Хьюстон Рокетс», а в 2019 году Джексонвилльский колледж навсегда закрепил за своим бывшим игроком номер 11.

Статистика выступлений в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты Венесуэлы
Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Гуарос де Лара»‎
Баскетбольные тренеры Венесуэлы
Тяжёлые форварды